Колада () — легендарный меч, который наравне с Тисоной являлся личным оружием Эль Сида Кампеадора — национального героя Испании XI века. По легендам сила оружия увеличивалась пропорционально отваге владевшего им воина. Описание этих двух мечей неоднократно встречается в поэме «Песнь о моём Сиде». Название, вероятно, произошло от испанского «acero colado», что можно перевести как сталь литая (фильтрованная, без примесей). Немецкий исследователь и историк оружия Томас Лайбле считает, что особый интерес к этому мечу был вызван популярной экранизацией приключений Родриго Диаса де Вивара — фильмом «Эль Сид», заглавную роль в котором исполнил Чарлтон Хестон.

Колада в «Песне о моём Сиде» 
Сид Кампеадор получил Коладу в качестве боевого трофея после схватки в 1082 году с графом Барселоны Рамоном Беренгером II (стих 58): 
Позже в тексте поэмы Колада упоминается при схватке Эль Сида с условным предводителем «мавров Маликом Букаром» (стих 117) : 
Именно после этой победы Кампеадор получает Тисону. Спустя некоторое время Кампеадор подарил два знаменитых меча своим зятьям — Фернандо и Диего, но уже вскоре, после того как инфанты недостойно обошлись с дочерьми героя, востребовал их обратно. Суд, назначенный королём, приговорил: Фернандо и Диего должны схватиться в личном поединке с воинами, которых выставит Эль Сид. Победитель в каждой дуэли станет обладателем меча. Фернандо Гонсалес практически сразу признал своё поражение. Для поединка с Диего был выбран молодой и ловкий копейщик Мартин Антолинес, которому для боя, по промежуточному решению суда, Кампеадор передал Коладу (стих 137):  Диего позорно бежал с поля боя. Мартин некоторое время преследовал его, нанося Коладой удары плашмя по доспехам противника. Но вскоре слуги короля, по его распоряжению, объявили о победе Антолинеса.

Исторические факты 
Исторические факты подтверждают, что реально существующий воин Родриго Диас де Вивар, более известный в эпосе как Эль Сид, действительно владел двумя примечательными клинками, которые после смерти перешли его дочери Марии Родригес, а от неё — в собственность королей Арагона. В 1286 году они попали в коллекцию короля Кастилии Санчо IV. В 1503 году мечи указаны в описи имущества Алькасара в Сеговии. Более в письменных источниках Колада не упоминается. Доказательств подлинности тех или иных демонстрируемых экземпляров, называемых Коладами, в настоящее время нет. В Королевском дворце в Мадриде представлен меч под этим именем. Подлинная рукоять заменена на эфес от шпаги XVI века. В архивах музея этот образец впервые зарегистрирован под названием Колада только в начале XX века. Клинок хотя и старше рукояти, изготовлен не ранее XIII века, то есть он не мог принадлежать Родриго Диасу де Вивару.

Описание меча 
Меч, который хранится в Королевском дворце в Мадриде под именем Колада, имеет следующие характеристики. Обоюдоострый клинок имеет длину 82,5 сантиметров. Рукоять с перекрестием — 17,5 сантиметров. Вес около 1,2 килограммов. Рукоять обмотана металлической проволокой. В верхней части клинка имеется гравировка на латыни: Lo Soy La Colada Fue Fecha En Era de Hice Trinita (Я — Колада, сделана в эпоху Святой Троицы). Согласно описанию 1503 года гарда, черенок и навершие исполнены из посеребрённого железа, черенок обмотан белой кожей. На клинке с каждой стороны имеются широкие долы.

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Средневековые европейские мечи
Отдельные экземпляры мечей
Вымышленные мечи
Мифологические мечи